Gransäter kan syfta på:

 Villa Gransäter – en villa i Värmdö kommun
 Gransäter, Lundsbergs skola – ett pojkhem vid Lundsbergs skola